Соревнования по парусному спорту среди женщин в классе «RS:X» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 14 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 26 спортсменок из 26 стран. Действующей олимпийской чемпионкой являлась испанская яхтсменка Марина Алабау, которая была включена в состав сборной для участия в Олимпийских играх. Алабау до последней гонки претендовала на медали, но в итоге заняла лишь 5-е место.

Перед медальной гонкой на победу претендовали сразу 6 спортсменок. Первое место с 55 очками делили итальянка Флавия Тартальини и россиянка Стефания Елфутина. В 5 баллах от них находились сразу три спортсменки: француженка Шарлин Пикон, китаянка Чэнь Пэйна и израильская яхтсменка Мааян Давидович. Ещё на один балл больше было у Марины Алабау. Поскольку в медальной гонке очки удваивались, то для победы в Олимпийских играх спортсменкам, делившим 3-е место, достаточно было опередить на финише своих прямых конкуренток и на 3 позиции итальянскую и российскую спортсменку. В итоге медальную гонку выиграла Лилиан де Гёс из Нидерландов, которой благодаря этой победе смогла подняться только на 4-е место.

Обладательницей золота Олимпийских игр 2016 года стала чемпионка мира 2014 года Шарлин Пикон, выигравшая по ходу соревнований всего 2 гонки из 12. Однако на финише заключительной гонки она заняла второе место, опередив, занявшую третье место Чэнь Пэйна. Тартальини же провалила медальную гонку, придя к финишу лишь 8-й, благодаря чему бронзовая медаль досталась многократной победительнице юниорских и молодёжных чемпионатов мира и Европы россиянке Стефании Елфутиной, которая завершила её на 7-м месте. Для России эта медаль в парусном спорте стала второй в истории. В 1996 году российский экипаж стал серебряным призёром в классе «Солинг».

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе RS:X состояли из 12 гонок. В каждой гонке спортсменки стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становилась спортсменка, первой пересекшая финишную черту. 10 лучших спортсменок по результатам 12 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсменка, набравшая наименьшее количество очков, становилась олимпийским чемпионом.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменкой месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 27 очков.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Sports-reference.com 
 Результаты  на сайте ISAF 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года